Sete Cidades (portugiesisch Sieben Städte) ist der Name folgender geografischer Objekte: 

 Sete Cidades (Madalena), Ort auf Pico, Azoren, Portugal
 Sete Cidades (Ponta Delgada), Ort auf São Miguel, Azoren, Portugal
 Sete Cidades (Caldeira), Caldera auf São Miguel
 Lagoa das Sete Cidades, See auf São Miguel
 Nationalpark Sete Cidades, Nationalpark bei Piripiri, Brasilien

Sete Cidades bezeichnet: 
 Sete Cidades, sagenhafte sieben Städte im Atlantik, siehe Phantominsel Antillia